Kallioletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kallioletto (klippa), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Kallioletto (ö), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar